Nishioka ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Nishioka (* 1988), japanischer Fußballspieler
 Kenta Nishioka (* 1987), japanischer Fußballspieler
 Taishi Nishioka (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Takeo Nishioka (1936–2011), japanischer Politiker
 Toshiaki Nishioka (* 1976), japanischer Boxer
 Yoshihito Nishioka (* 1995), japanischer Tennisspieler